Jegliniec bezeichnet Dörfer in Polen:
 Jegliniec (Krasnopol), Dorf der Gmina Krasnopol im Powiat Sejneński der Woiwodschaft Podlachien
 Jegliniec (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien